Prunaru se poate referi la:
 Prunaru, Mehedinți, Oltenia
 Prunaru, Teleorman, Muntenia

Toponime românești